Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (kortweg Wet Vpb 1969), een directe belasting van de Nederlandse rijksoverheid ;
Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties, belangenbehartiger voor de branche van beveiligingsbedrijven en particuliere recherchebureaus;
Vereniging van Producenten van Betonleidingsystemen, een sectorvereniging van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland.